Red River megye (Louisiana)
Red River megye (Texas)